Parada hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Divisiones administrativas

En España

Provincia de La Coruña 
 Parada (Carnota), lugar de la parroquia de San Mamede de Carnota, concello de Carnota.
 Parada (Cerceda), lugar de la parroquia de Cerceda, concello de Cerceda.
 A Parada (Coirós), lugar de la parroquia de Santa María de Ois, concello de Coirós.
 Parada (Órdenes), parroquia del concello de Órdenes.
 Parada (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Xuño, concello de Puerto del Son.
 Parada (Santa Comba), lugar de la parroquia de Fontecada, concello de Santa Comba.
 Parada (Oza-Cesuras), lugar y parroquia del concello de Oza-Cesuras.

Provincia de León 
 Paradasolana, localidad del municipio de Molinaseca.
 Parada de Soto, localidad del municipio de Trabadelo.
 Sotoparada, localidad del municipio de Trabadelo.
 Paradaseca (León), localidad del municipio de Villafranca del Bierzo.

Provincia de Lugo 
 Parada (Folgoso de Caurel), lugar de la parroquia de Seoane do Courel, concello de Folgoso de Caurel.
 Paradavella, lugar y parroquia del concello de Fonsagrada.
 Paradanova, lugar de la parroquia de San Martín de Suarna, concello de Fonsagrada.
 Parada (Otero de Rey), lugar y parroquia del concello de Otero de Rey.
 Parada dos Montes, lugar y parroquia del concello de Puebla del Brollón.
 Parada (Quiroga), lugar de la parroquia de Augas Mestas, concello de Quiroga.
 Paradaseca (Quiroga), lugar y parroquia del concello de Quiroga.
 Parada (Samos), lugar de la parroquia de Santalla, concello de Samos.
 Paradapiñol, lugar de la parroquia de Vilarmel, concello de Quiroga.

Provincia de Orense 
 Parada (Amoeiro), lugar y parroquia del concello de Amoeiro.
 A Parada (Barbadás), lugar de la parroquia de Piñor, concello de Barbadás.
 Parada (Boborás), lugar de la parroquia de Cameixa, concello de Boborás.
 Parada da Serra (Castrelo del Valle), parroquia del concello de Castrelo del Valle.
 Parada (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Ponte Castrelo, concello de Castrelo de Miño.
 Parada Seca (Chandreja de Queija), lugar y parroquia del concello de Chandreja de Queija.
 Parada de Ribeira, lugar y parroquia del concello de Ginzo de Limia.
 Parada da Serra (La Gudiña), parroquia del concello de La Gudiña.
 Parada de Labiote, parroquia del concello de Irijo.
 Parada (Irijo), lugar de la parroquia de Parada de Labiote, concello de Irijo.
 Parada (Lobera), parroquia del concello de Lobera.
 Parada do Monte, lugar de la parroquia de Parada, concello de Lobera.
 Parada (Maceda), lugar de la parroquia de Asadur, concello de Maceda.
 Parada de Ventosa, lugar y parroquia del concello de Muíños.
 Parada Seca (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Vilar de Cerreda, concello de Nogueira de Ramuín.
 Parada de Sil, concello.
 Parada de Sil (parroquia), lugar y parroquia del concello de Parada de Sil.
 Parada (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de Sabadelle, concello de Pereiro de Aguiar.
 Parada (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de Grixoa, concello de Viana del Bollo.
 Parada (Villamarín), lugar de la parroquia de Vilamarín, concello de Villamarín.
 Parada (Villar de Barrio), lugar da parroquia de As Maus, concello de Villar de Barrio.
 Parada de Outeiro, lugar y parroquia del concello de Vilar de Santos.

Provincia de Pontevedra 
 Parada (Perdecanai), lugar de la parroquia de Perdecanai, concello de Barro.
 Parada (Portela), lugar de la parroquia de Portela, concello de Barro.
 Parada (Campo Lameiro), lugar de la parroquia de Montes, concello de Campo Lameiro.
 A Parada (Cangas), lugar de la parroquia de Coiro, concello de Cangas.
 Parada (La Cañiza), lugar de la parroquia de A Franqueira, concello de La Cañiza.
 Parada das Achas, parroquia del concello de La Cañiza.
 Ponte-Parada, lugar de la parroquia de Parada das Achas, concello de Cañiza.
 Parada (Crecente), lugar de la parroquia de Rebordechán, concello de Crecente.
 Parada (Dozón), lugar da parroquia de As Maceiras, concello de Dozón.
 Parada (La Estrada), lugar y parroquia del concello de La Estrada.
 Parada (Paradela), lugar de la parroquia de Paradela, concello de La Estrada.
 Parada (Lalín), lugar y parroquia del concello de Lalín.
 Parada (Nigrán), parroquia del concello de Nigrán.
 Parada de Abaixo, lugar de la parroquia de Campañó, concello de Pontevedra.
 Parada de Arriba (Pontevedra), lugar de la parroquia de Campañó, concello de Pontevedra.
 Parada (Porriño), lugar de la parroquia de Chenlo, concello de Porriño.
 Parada (Portas), lugar de la parroquia de Portas, concello de Portas.
 Parada (Puenteareas), lugar de la parroquia de Xinzo, concello de Puenteareas.
 Parada (Puentecaldelas), lugar de la parroquia de Ponte Caldelas, Ponte Caldelas|Ponte Caldelas, concello de Puentecaldelas.
 Parada (Redondela), lugar de la parroquia de Chapela, concello de Redondela.
 Parada (El Rosal), lugar de la parroquia de O Rosal, concello de El Rosal.
 Parada (Silleda), parroquia del concello de Silleda.
 Parada (Cabral), lugar de la parroquia de Cabral, concello de Vigo.
 Parada (Matamá), lugar de la parroquia de Matamá, concello de Vigo.
 Parada (Cerdedo-Cotobad), lugar y parroquia del concello de Cerdedo-Cotobad.
 Parada (Tenorio), lugar de la parroquia de Tenorio, concello de Cerdedo-Cotobad.

Provincia de Salamanca 
 Parada de Arriba, localidad  y municipio de la provincia de Salamanca.
 Parada de Rubiales, localidad y municipio de la provincia de Salamanca.

Provincia de Sevilla 
 Paradas, localidad y municipio de la provincia de Sevilla.

Ríos 
 Río Parada (río Oitavén), afluente del río Oitavén.
 Río Parada (río Arnego), afluente del río Arnego.
 Río Parada (río Ferreira), afluente del río Ferreira.

En Portugal 
 Parada (Alfândega da Fé), freguesia en el concelho de Alfândega da Fé.
 Parada (Almeida), freguesia en el concelho de Almeida.
 Parada (Arcos de Valdevez), freguesia en el concelho de Arcos de Valdevez.
 Parada (Braganza), freguesia en el concelho de Braganza.
 Parada (Carregal do Sal), freguesia en el concelho de Carregal do Sal.
 Parada (Monção), freguesia en el concelho de Monção.
 Parada (Paredes de Coura), freguesia en el concelho de Paredes de Coura.
 Parada (Vila do Conde), freguesia en el concelho de Vila do Conde.

Además
 Parada (apellido).
Parada (película), película serbia del 2011.
Parada (pueblo), antiguo pueblo asiático.
Parada de autobús, lugar designado donde los autobuses paran para recoger o dejar pasajeros.
Parada Militar de Chile, antiguo Desfile Militar Chileno en Honor a las Glorias del Ejército de Chile.
 Parada y espera, protocolo de control de errores.

Enlaces externos